Noise-A-Go Go!!! — полноформатный студийный альбом японского нойзграйнд-коллектива Gore Beyond Necropsy, изданный лейблом Relapse Records 25 августа 1998 года. Альбом представляет собой зашумленный скоростной грайндкор и в целом получил негативные отзывы критиков.

Музыка и лирика 
По словам Пауля Шварца из Chronicles of Chaos, музыка альбома представляет собой смесь грайндкора и белого шума. Грайндкор, исполняемый коллективом — короткий, представляет собой хаотичные волны шума. Во всех композициях, коллектив использует  и драм-машину, затем группа переходит к сверхбыстрому ускорению и делает звучание альбома ещё больше непонятливым. Также на протяжении всего альбома встречаются различные сэмплы. Некоторые композиции, например 40-я, напоминают о таких коллективах, как Napalm Death, Doom и Satanic Malfunctions.

Разобрать на слух тексты песен почти невозможно. Большая часть песен связана с аналом, а другая часть — со рвотой, авторитаризмом, разлагающимися трупами и ненавистью к кок-року.

Отзывы критиков 
В целом альбом получил отрицательные оценки от критиков. Стив Хьюи из AllMusic присудил релизу одну звезду из пяти, утверждая, что даже большинство любителей умышленно-абразивного шума остановят альбом после нескольких композиций. Также он с насмешкой заявил, что содержимое всех песен звучит как «слуховой эквивалент» их названий. Пауль Шварц присудил данному альбому один балл из десяти. Помимо унылой, по  его мнению, музыки, ему не понравилась продолжительность альбома.

Иэн Крист из CMJ New Music Monthly пишет, что каждая композиция альбома, подобно подгузнику, наполнена упоминаниями «пи-пи» и «кака». Несмотря на это, он утверждает, что коллектив «довольно хорош».

Список композиций

Участники записи 
 Мамору — вокал
 Кийонобу — электрогитара
 Акинобу — бас-гитара, вокал
 Хаято — ударные
 Хиронори — шум

Примечания 
Примечания

Источники

Альбомы 1998 года